L’Agent judiciaire de l’État (AJE) est un fonctionnaire français, qui assure la défense des intérêts pécuniaires de l’État devant les tribunaux judiciaires. Il agit aussi bien bien en demande, pour recouvrer des créances de l'État, qu'en défense, concernant des dettes réclamées à l'État.

Concept 
La fonction est créée à la Révolution française. Un décret révolutionnaire du 21 juillet 1790 crée la fonction d'Agent judiciaire du Trésor, qui est renommée en 2012 Agent judiciaire de l’État, les fonctions de recouvrement ne lui étant plus dévolues. Cette fonction nouvelle garantissait pour la première fois l'unicité et la cohérence de l'expression devant les juridictions judiciaires.  L'Agent judiciaire de l’État a donc fait partie des innovations juridiques de la Révolution.

Le mandat de l'AJE est général. Il peut se constituer partie civile. Il détient, sous réserve de quelques exceptions prévues par le loi, le monopole de la représentation de l'État devant les juridictions judiciaires dans les contentieux d'ordre pécuniaire. Il est rattaché à la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des finances depuis 1998.

Notes et références 

Économie
Justice judiciaire en France
Droit en France
Fonction publique en France